Bánffy bezeichnet:

 Huedin, ungarisch Bánffyhunyad, Kleinstadt in Rumänien
 Burg Banffy, ungarisch Bánffy-kastély, ehemaliges Barockschloss in Bonțida in Rumänien
 ein Adelsgeschlecht, siehe Bánffy (Adelsgeschlecht)

Bánffy ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Bánffy (Palatin), Palatin von Ungarn
 Dániel Bánffy (1893–1955), ungarischer, Politiker und Ackerbauminister
 Dezső Bánffy (1843–1911), ungarischer Politiker
 Eszter Bánffy (* 1957), ungarische Prähistorikerin
 Miklós Bánffy (1873–1950), ungarischer Politiker und Autor

Siehe auch:
 Banfi